Григ () — норвежская фамилия.

Известные носители:

 Григ, Владимир (настоящее имя Владимир Николаевич Григоращенко; род. 1962) — российский художник, скульптор и музыкант.
 Григ, Нурдаль (1902—1943) — норвежский писатель, поэт, драматург.
 Григ, Эдвард (1843—1907) — норвежский композитор.
 Григ Хагеруп, Нина (1845—1935) — датско-норвежская певица, двоюродная сестра и жена Эдварда Грига.